Ecce Homo (Се, человек) — название картин на известную библейскую тему.

В христианском искусстве существуют два мотива, которые обычно ассоциируются с Ecce Homo:
 Иллюстрация сцены из 19 главы Евангелие от Иоанна, обычно изображающая Пилата и Иисуса, осмеивающий его народ Иерусалима, иногда город.
 Религиозные полотна, на которых Иисус изображён в полный рост в багрянице, с повязкой на бёдрах и терновым венцом с ранами на голове. Иногда на подобных полотнах видны следы распятия на теле Христа (следы от гвоздей и копья).

 Известные полотна 
 «Ecce Homo» — картина Альберхта Дюрера, 1490—1492
 «Ecce Homo» — картина Караваджо, 1606
 «Ecce Homo» — картина Иеронима Босха, 1480/1485
 «Ecce Homo» — Подражатель Босха, 1500—1504, Музей искусства, Филадельфия
 «Ecce Homo» — Мастерская Босха, 1496—1500, Музей изящных искусств, Бостон
 «Ecce Homo» — картина Квентина Массейса, 1526
 «Ecce Homo» — картина Чиголи, 1607
 «Ecce Homo» — картина Михая Мункачи, 1896
 «Ecce Homo» — картина Антонелло да Мессина, 1473
 «Ecce Homo» — картина Матео Черецо, 1650
 «Ecce Homo» — картина Корреджо, 1526
 «Ecce Homo» — картина Ловиса Коринта, 1925
 «Ecce Homo» — картина Гверчино, 1647, Старая пинакотека
 «Се человек» — картина Тициана, 1543
 «Се человек» — картина Святослава Рериха, 1967
 Галерея 

Картины по сюжетам Нового Завета